Canyella (espècia), o canella, escorça aromàtica del canyeller 
 Canyella (anatomia), o canella, part frontal de la cama
 Canell, part del cos humà entre la mà i el braç
 Canella, canó per on brolla l'aigua d'una font

Vegeu també Canyella (desambiguació)